Старая Тойда — село в Аннинском районе Воронежской области России.Административный центр Старотойденского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Тойда, ближайшее село: Старая Чигла.

Население

История 

Первые поселенцы упоминаются в конце 1697—1698 годов.

В 1699 году село было уничтожено по приказу Петра I, так как было основано незаконно. На их место в 1701 году были переселены дворцовые крестьяне из Ярославского уезда. Село тогда называлась Тойденским. В 1721 году упоминается Никольская церковь. К 1856 году в селе было 255 дворов и  Небольшой завод (винокуренный), упоминается в 1865 году. Первая школа была открыта в 1888 году.

Пик населения зафиксирован в 1929 году: 5970 человек и 960 дворов, 40 мелких кустарных предприятий.

В 1953 году открылась средняя школа, новое здание построено в 1975 году. С 1968 года (население 2121 человек) наблюдается тенденция снижения численности населения, к 2009 году до 707 человек. По местным приданиям название Тойда от имени Тойдула, дочери одного татарского военачальника.

Улицы

Образование 
 МОУ Старотойденская ООШ.

Галерея

Литература 
 Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т.2: А—М. — 524 с., стр. 234.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт администрации Старотойденского сельского поселения

Населённые пункты Аннинского района